Сан-Жозе-дус-Кампус:

 Сан-Жозе-дус-Кампус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Сан-Жозе-дус-Кампус — агломерация в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Сан-Жозе-дус-Кампус — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.